Turkiet deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1908 i London.

Turkiet har totalt vunnit 104 medaljer (alla på sommar-OS), med brottning som den framgångsrikaste sporten.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sporter

Källor

Turkiet i olympiska spelen